Antelo ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Antelo (* 1998), bolivianischer Sprinter
 José Antelo (* 1982), bolivianischer Tennisspieler
 José Ángel Antelo (* 1987), spanischer Basketballspieler
 José Francisco Antelo (1825–1906), argentinischer Militär und Politiker
 Sandra Antelo (* 1968), bolivianische Leichtathletin
 Víctor Hugo Antelo (* 1964), bolivianischer Fußballspieler

Antelo bezeichnet zudem:
 Antelo (Entre Ríos), Ort in Argentinien